Виктор Букиевский:
 Букиевский, Виктор Ануфриевич (род. 1953) — советский футболист.
 Букиевский, Виктор Викторович (род. 1979) — российский футболист, сын Виктора.